Тетяна Стрижевська (*4 травня 1987, Одеса) — українська письменниця.
 Стрижевська Євгенія Ігорівна (13 квітня 1980, Одеса) — діячка культури, ідеолог та організаторка міжнародних музичних фестивалів.